Хесус Савала (; родился 21 июля 1987 года в «Монтеррее», Мексика) — мексиканский футболист. опорный полузащитник клуба «Минерос де Сакатекас» и сборной Мексики.

Клубная карьера 
Савала является выпускником футбольной академии «Монтеррея». После выпуска из академии, в сезоне Клаусуры 2005, Хесус отправляется в аренду в клуб Лиги Ассенсо — «Кобрас». За новую команду, он сыграл 9 матчей и забил 3 мяча. В начале сезона Аперутры 2005 он вернулся в расположение «Монтеррея», где из-за высокой конкуренции выступал в основном за резервную команду.

11 февраля 2006 года в матче против «Толуки» Савала дебютировал в мексиканской Премьере. 4 октября 2008 года в поединке против «Хагуарес Чьяпас» Хесус забил свой первый гол, правда он не помог команде одержать победу.

Основным игроком в «Монтеррее» Савала стал в 2009 году с приходом на тренерский «мостик» Виктора Мануэля Вучетича. В том же году полузащитник выигрывает свой первый чемпионский титул, в финальном поединке дважды побеждая «Крус Асуль». Спустя год Хесус выиграл чемпионат повторно, на этот раз в финале была повержена «Сантос Лагуна». В 2010 году Завала дебютировал на международном уровне, приняв участие в Лиге Чемпионов КОНКАКАФ и Кубке Либертадорес. Хесус выиграл Кубок Чемпионов КОНКАКАФ в том же году, а в следующем сезоне защитил титул. 16 сентября 2012 года в матче против «Пуэблы», Завала получил травму колена, которая оставила его без игры на несколько месяцев.

Международная карьера 
Дебют Хесуса в сборной Мексики состоялся при тренере Хосе Мануэле де ла Торре. 10 февраля 2011 года Савала вышел на поле в товарищеском матче против сборной Боснии и Герцеговины.

В том же году он в составе национальной сборной выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ. На турнире Хесус принял участие в матчах против сборных Гватемалы и США.

В 2011 году Савала стал победителем Панамериканских игр в родной Гвадалахаре. Защитник принял участие в поединках турнира против команд Эквадора, Тринидада и Тобаго, Уругвая, Коста-Рики и Аргентины. В поединке против уругвайцев Хесус забил гол.

12 июня 2012 года в матче отборочного турнира на Чемпионат Мира 2014, против сборной Сальвадора Хесус забил свой первый гол за национальную команду.

В 2013 году в составе сборной Савала принял участие в Кубке Конфедераций. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии и Японии.

Голы за сборную Мексики (до 23)

Голы за сборную Мексики

Достижения 
 «Монтеррей»
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2009
  Чемпионат Мексики по футболу — Апертура 2010
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2010/2011
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2011/2012
 Победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ — 2012/2013

 Мексика
  Панамериканские игры — 2011
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2011

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Мексики
Игроки олимпийской сборной Мексики по футболу
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Минерос де Сакатекас»